Loß steht für:

 Loß (Adelsgeschlecht), sächsisches Adelsgeschlecht
 Palais Loß, Palais in Dresden

Loß ist der Familienname folgender Personen:

 Christian von Loß (1697–1770), sächsischer Kabinettsminister

 Eleonora von Loß, Ehefrau von Friedrich Wilhelm II. von Schleswig
 Heinrich Otto von Loß († 1621), böhmischer Burggraf und Aufständischer 
 Joachim von Loß, Reichspfennigmeister (1576 – 1633)